

Patronyme 

 Ade Capone (1958-2015), auteur de bande dessinée italien
 Al Capone (1899 - 1947), mafioso italo-américain ;
 Alessandro Capone (1955 -), scénariste et metteur en scène italien ;
  (1981 -), footballeur italien ;
  (1975 -), acteur et producteur américain ;
 Frank Capone (1895-1924), gangsters américain de Chicago 
 Gaetano Capone (1845-1924), peintre italien ;
 Louis Capone (1896-1944), mafieux italo-américain ;
 Ralph Capone (1894 - 1974), mafioso italo-américain, frère d'Al Capone.

Pseudonyme 

 Capone, Carlos Alberto de Oliveira, footballeur brésilien.
 Dillinja, disc-jockey qui utilise entre autres le pseudonyme Capone.

Cinéma 

 Capone, film américain de 1975 ;
 Capone, téléfilm français de 2004 ; 
 Capone, film américain de 2020 ;
 Al Capone, film américain de 1959 ;
 L'Affaire Al Capone, un film américain de 1967.

Musique 

 Al Capone, une chanson de Prince Buster.

Autres 
 Al Capone II, (cheval de course) ;
 Capone-N-Noreaga, groupe de rap formé de deux personnes, l'un des deux est Capone ;